—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Гэкко, расположенной в префектуре Сидзуока. В период с 1987 по 1989 годы им в общей сложности было открыто 61 астероид, среди них астероид (7753) 1988 XB из группы Аполлонов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Хироки Косай
 Масару Мукаи
 Акира Натори

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов